Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2015/16 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2015/16 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders ist nicht begrenzt. Während Zalaegerszegi Csuti Antal - Hydrocomp Sport Klub mit 15 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei HVSE Infraplan 26 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 184 Spieler zum Einsatz, von denen 58 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler war Zoltán Medvegy (Aquaprofit NTSK) mit 7,5 Punkten aus 8 Partien. Je 7 Punkte erreichten Zoltán Ribli, Tamás Bánusz (beide Aquaprofit NTSK) sowie Tibor Kende Antal (ASE Paks), wobei Ribli und Bánusz je 8 Partien spielten, Antal 9.
Mit Richárd Rapport (HVSE Infraplan), Sachar Jefymenko, Constantin Lupulescu, Miklós Galyas, Norbert Bodó, Valér Krutti, Alex Krstulović (alle Aquaprofit NTSK), P. Harikrishna (ASE Paks), Márton Balogh (Zalaegerszegi Csuti Antal), Attila Mester (Pénzügyőr Sport Egyesület) und Melinda Reskóné Timkó (Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club) erreichten elf Spieler 100 %. Von diesen spielte Rapport zwei Partien, die übrigen Genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2015); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2015), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2015; AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, IND = Indien, JOR = Jordanien, MNE = Montenegro, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, VIE = Vietnam
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Aquaprofit NTSK

ASE Paks

HVSE Infraplan

Budapesti Titánok Sportegyesület

Zalaegerszegi Csuti Antal – Hydrocomp Sport Klub

Pénzügyőr Sport Egyesület

Makói Spartacus Vasas Sportegyesület

Aquaréna Kőbánya SC

Dunaharaszti Munkás Testedző Kör

Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 2015
Schach 2016